Baklanov (maschile) o Baklanova (femminile) è un cognome russo.
 Georgij Andreevič Baklanov, noto come George Bakanov,  (1882-1938), baritono russo.
 Ol'ga Vladimirovna Baklanova, nota come Olga Baclanova,  (1896-1974), attrice russa.
 Grigorij Jakovlevič Baklanov,  (1923-2009), scrittore russo.
 Oleg Dmitrievič Baklanov,  (1932–2021), politico sovietico.
 Vera Vasil'evna Baklanova,  (1947–), ex tuffatrice sovietica.